Next Level Games, empresa dedicada al desenvolupament de videojocs, amb seu a Vancouver (Canadà)
 NLG també és el codi ISO 4217 del florí neerlandès, moneda dels Països Baixos fins a l'adopció de l'euro